Tre unità della US Navy sono state battezzate Narwhal, per il Narvalo, un mammifero marino.

USS Narwhal (SS-17) – unità capoclasse sommergibili Classe Narwhal varata nel 1909. L'unità e la classe furono rispettivamente ribattezzati USS D-1 (SS-17) e Classe D
USS Narwhal (SS-167)  – unità capoclasse sommergibili Classe Narwhal varata nel 1929
USS Narwhal (SSN-671) – unica unità della sua classe, varato nel 1967 (variante sperimentale classe Sturgeon)

Note 

Narwhal